Konferencja londyńska – obradowała w latach 1827-1832 w sprawach Grecji, po upadku republiki. Przekazała władzę Ottonowi I Wittelsbachowi. Decyzje zostały ratyfikowane w traktacie Konstantynopola później tego samego roku. Traktat nastąpił po zjeździe Akkermana, która wcześniej rozpoznała kolejną zmianę terytorialną na Bałkanach, zwierzchnictwo Księstwa Serbii.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Europa w XIX wieku
Historia Grecji
londyńska